Trnovec (Trnava), een Slowaakse gemeente in de regio Trnava
Trnovec (Kočevje), een plaats in de Sloveense gemeente Kočevje
Trnovec (Medvode), een plaats in de Sloveense gemeente Medvode
Trnovec (Metlika), een plaats in de Sloveense gemeente Metlika
Trnovec (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
Trnovec (Videm), een plaats in de Sloveense gemeente Videm
Trnovec (Nedelišće)
Trnovec (Trnovec Bartolovečki)